

Patronyme 

 Akil Mitchell (né en 1992), joueur de basket-ball américain ;
 Ako Mitchell (1989-), acteur, scénariste et réalisateur britannico-américain ;
 Andrea Mitchell (née en 1946), journaliste américaine ;
  ;
  ;
 Austin Mitchell (1934-2021), membre du Parti travailliste britannique et un membre du parlement ;
 Barrie Mitchell (19?-), dessinateur de bande dessinée britannique;
 Belle Mitchell (1889-1979), actrice américaine ;
 Betsy Mitchell (née en 1966), nageuse américaine ;
 Beverley Mitchell (née en 1981), actrice américaine ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Brian David Mitchell (né en 1953), kidnappeur et violeur d'Elizabeth Smart ;
Bruce Mitchell (né en 1940), batteur anglais ;
 Bruce M. Mitchell (1883-1952), réalisateur et écrivain américain ;
 Brushy Mitchell (1913-1981), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  ;
Cassie Mitchell (1981-), athlète handisport américaine ;
 Charles Mitchell (18?-19?), parolier américain, auteur de la chanson You Are My Sunshine ;
 Charles Mitchell (1820-1895), ingénieur d’Aberdeen, créateur des grands chantiers navals de la Tyne ;
 Charles William Mitchell (1854-1903), peintre préraphaélite anglais ;
 Charlotte Mitchell (1926-2012), actrice et scénariste britannique ;
  (1994-), sauteuse à ski canadienne ;
  ;
 Collin Mitchell (né en 1969), joueur de curling canadien ;
 Coulson Norman Mitchell (1889-1978), récipiendaire canadien de la Croix de Victoria et vétéran des deux guerres mondiales ;
 Curtis Mitchell (né en 1989), athlète américain ;
 Dale Mitchell (né en 1958), footballeur canadien ;
 Daryl Mitchell (né en 1965), acteur américain ;
  ;
 Davion Mitchell (né en 1998), joueur de basket-ball américain ;
 Dennis Mitchell (né en 1966), athlète américain ;
 Derek Mitchell (né en 1964), diplomate américain ;
 Deven Mitchell (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Donald O. Mitchell (19?-), ingénieur du son américain ;
 Donovan Mitchell (né en 1996), joueur de basket-ball américain ;
 Drew Mitchell (né en 1984), joueur de rugby à XV australien ;
 Eddy Mitchell (né en 1942), chanteur et acteur français ;
 Edgar Mitchell (1930-2016), astronaute américain ;
  ;
 Elisha Mitchell (1793-1857), géologue américain ;
 Elizabeth Mitchell (née en 1970), actrice américaine ;
 Ellen Mitchell (née en 1974), joueuse norvégienne de handball ;
 Emma Mitchell (1992-), footballeuse internationale écossaise ;
 Ethan Mitchell (né en 1991), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Francis John Mitchell (1929-1970), herpétologiste australien ;
 François-Patrice Mitchell (1732-1792), industriel verrier à Bordeaux ;
  ;
 Fred Mitchell (né en 1953), homme politique bahaméen ;
 Frederick Mitchell-Hedges (1882-1959), aventurier, explorateur et écrivain britannique ;
 Garrett Mitchell (né en 1991), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gay Mitchell (né en 1951), homme politique irlandais ;
  ;
 Gladys Mitchell (1901–1983), écrivain britannique de roman policier ;
 Glen Mitchell (né en 1972), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Godfrey Way Mitchell (1891-1982), ingénieur et entrepreneur anglais ;
 Guy Mitchell (1927-1999), chanteur pop américain ;
 Harry Mitchell (1898-1983), boxeur anglais ;
  (1830-1902), ingénieur américain ;
  (1885-1943), mathématicien américain ;
 Howard M. Mitchell (1883-1958), acteur et réalisateur américain ;
 Hugh Mitchell (né en 1989), acteur britannique ;
 Humphrey Mitchell (1894-1950), homme politique canadien en Ontario ;
 Ilan Mitchell-Smith (né en 1969), acteur américain ;
 Isabel Deane Mitchell (1879-1917), missionnaire irlandaise ;
 Jack Mitchell (1925-2013), photographe américain ;
  ;
 Jason Mitchell (né en 1987), acteur américain ;
 Joan Mitchell (1925-1992), artiste-peintre américaine ;
  ;
 Joni Mitchell (née en 1943), musicienne et peintre canadienne ;
 Joseph S. B. Mitchell (né en 1959), informaticien et mathématicien américain ;
 Joshua M. Mitchell (né en 1955), professeur américain de théorie politique ;
 Kathryn Mitchell (née en 1982), athlète australienne ;
 Kay Mitchell (née en 1941), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Kel Mitchell (né en 1978), acteur, compositeur, scénariste et producteur américain ;
 Kenneth Mitchell (né en 1974), acteur canadien ;
 Kenny Mitchell (né en 1960), boxeur américain ;
 Kent Mitchell (né en 1939), rameur d'aviron américain ;
  ;
 Kim Mitchell (1952-), musicien canadien ;
 Kirk Mitchell (né en 1950), auteur de roman policier et de science-fiction américain ;
 Kirsty Mitchell (1974-), actrice écossaise ;
 Leslie Mitchell (1905-1985), acteur britannique ;
 Louis Mitchell (1822-1902), facteur d'orgue canadien ;
 Lucie Mitchell (1911-1988), actrice québécoise ;
 Luke Mitchell (né en 1985), acteur australien ;
 Maia Mitchell (né en 1993), actrice australienne ;
 Malcolm Mitchell (né en 1993), joueur américain de football américain ;
 Margaret Mitchell (1900-1949), écrivaine américaine ;
 Margaret Mitchell (19?-), informaticienne américaine spécialiste des biais algorithmiques ;
 Margaret M. Mitchell (née en 1956), bibliste américaine ;
 Maria Mitchell (1818-1889), astronome et pédagogue américain ;
 Martha Mitchell (1918-1976), épouse de John N. Mitchell, procureur général des États-Unis sous le président Richard Nixon, son franc-parler sur le gouvernement au moment du scandale du Watergate lui valut de devenir un personnage controversé ;
  (1917-1991), escrimeuse américaine ;
 Michele Mitchell (née en 1962), plongeuse américaine ;
 Millard Mitchell (1903-1953), acteur américain ;
 Mitch Mitchell (1947-2008), batteur britannique ;
  ;
 Parren Mitchell (1922-2007), homme politique américain ;
 Paul Mitchell (1956-2021), homme politique américain
 Peggy Saunders Mitchell (1905-1941), joueuse de tennis britannique ;
  ;
 Pierre Mitchell (1687-1740), verrier à Bordeaux ;
 Radha Mitchell (née en 1973), réalisatrice, scénariste, et actrice australienne ;
 Reginald Mitchell (1895-1937), ingénieur et designer aéronautique britannique, concepteur du Spitfire ;

 Rhea Mitchell (1890-1957), actrice du cinéma et scénariste américaine ;
 Rick Mitchell (1955-2021), athlète australien ;
  ;
 Roma Mitchell (1913-2000), juriste australienne, Gouverneure d'Australie-Méridionale ;
  (né en 1977), nageur australien ;
 Sam Mitchell (né en 1963), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
  (1874-1960), astronome canadien ;
 Samuel Augustus Mitchell (1752-1868), géographe et éditeur américain ;
 Sasha Mitchell (né en 1967), acteur américain ;
 Scoey Mitchell (1930-2022), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Scott Mitchell Putesky (1968-2017) musicien américain ;
  ;
 Steven Long Mitchell (19?-), producteur et un scénariste américain ;
 Tasmin Mitchell (né en 1986), joueur de basket-ball américain ;
 Thomas Mitchell (1892-1962), acteur américain ;
 Sir Thomas Livingstone Mitchell (1792-1855), explorateur britannique ;
 Tiffany Mitchell (1994-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Todd Mitchell (né en 1966), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Tyrick Mitchell (né en 1999), footballeur anglais ;
 Victoria Coren Mitchell (1972-), écrivaine, présentatrice de télévision et joueuse de poker britannique ;
 Walter George Mitchell (1877-1935), homme politique québécois ;
  ;
  ;
 Yvonne Mitchell (1925-1979), actrice britannique.

Pseudonyme 

 Gordon Mitchell (1923-2003), acteur américain ;
 Scott Mitchell (1932-1980), écrivain britannique, auteur de roman policier et de biographies de stars de cinéma.

Prénom

Toponymes 

 Mitchell, une ville du Dakota du Sud ;
 Mitchell, ville située en Géorgie ;
 Mitchell, une ville de l’Indiana ;
 Mitchell, une ville du comté de Mitchell, une ville en Iowa ;
 Mitchell, une ville du Nebraska ;
 Mitchell, une ville de l’Oregon ;
 , cinq comtés des États-Unis d'Amérique portent ce nom (Mitchell County) ;
 mont Mitchell (Mount Mitchell), un sommet des États-Unis ;
 Mitchell, une ville de l'Ontario ;
 .

Art et culture 
 Prix W. O. Mitchell, prix littéraire canadien
 Cameron Mitchell, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1

Titres d’œuvres 

 Mitchell, film d'Andrew V. Mac Laglen ;
 Mitchell, album d'Eddy Mitchell paru en 1987 ;
 Eddy Paris Mitchell, album d'Eddy Mitchell paru en 1986 ;
 Voici Eddy... c'était le soldat Mitchell, album d'Eddy Mitchell paru en 1963.

Économie 
 Mitchell, une société d'édition et de développement de jeux vidéo
 Mitchell, une société de fabrication de moulinets de pêche

Technologie 
 North American B-25 Mitchell, un bombardier moyen de la Seconde Guerre mondiale
 Mitchell, un système d'arcade fabriqué par Capcom
 Caméras Mitchell, appareils de prise de vues cinématographique

Sports 
 Rapport Mitchell, un rapport sur le dopage dans les Ligues majeures de baseball

Autres utilisations 
 Mitchell, le nom d'un système de déplacement des cartes et des joueurs souvent utilisé au bridge en duplicate

Patronyme anglais
Patronyme écossais
Prénom masculin
Prénom américain